Indianapolis 500 1996 je bila osemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 1996.

Rezultati 

1996 v športu
1996